De World Matchplay 2019 was de 26e editie van de World Matchplay. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 20 tot en met 28 juli 2019 in de Winter Gardens, Blackpool. Regerend kampioen was Gary Anderson. Deze titel verdedigde hij echter niet, hij verloor in de tweede ronde van  Mervyn King. De beker waar sinds dit jaar om gestreden werd was de Phil Taylor Trophy. Order of Meritleider Michael van Gerwen wist niet verder te komen dan de tweede ronde. Hij moest zijn meerdere erkennen in Glen Durrant.

Prijzengeld 
Het prijzengeld was ten opzichte van de vorige editie gestegen van £500.000 tot £700.000. De winnaar kreeg nu £150.000, in 2018 was dat nog £115.000.

Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit was geplaatst. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren ongeplaatst.

Schema
 

2019
Darts in 2019